Por «plaza de Bilbao» o «plaza Bilbao» pueden conocerse los siguientes espacios públicos:
la plaza de Pedro Zerolo de la ciudad española de Madrid, referida durante años como «plaza de Bilbao»;
la plaza de Bilbao de la ciudad española de San Sebastián; y
la plaza de Bilbao de la ciudad española de Vitoria.